

Documentari 
 A Glimpse of De Kooning – documentario di Robert Snyder su Willem de Kooning.
 De Kooning on de Kooning – documentario di Charlotte Zwerin su Willem de Kooning.
 Willem De Kooning: Artist – documentario di Robert Snyder su Willem de Kooning.

Persone 
 Elaine de Kooning (1918-1989) – pittrice e scultrice statunitense.
 Willem de Kooning (1904-1997) – pittore e scultore statunitense.